Den 15. udgave af Flandern Rundt for kvinder blev afholdt den 1. april 2018. Det var det sjette løb i UCI Women's World Tour 2018. Løbet blev vundet af hollandske Anna van der Breggen fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Amalie Dideriksen kørte for Boels-Dolmans
Cecilie Uttrup Ludwig kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Marie Vilmann kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Emma Norsgaard Jørgensen kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Julie Leth kørte for Wiggle High5
Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
Cykelløb i 2018